Christian Licoppe (1957-), sociologue des sciences français
 Guy Licoppe (né en 1931), radiologue et écrivain latiniste belge